Антошкино — название населённых пунктов в России:
 Антошкино — деревня в Шумихинском районе Курганской области.
 Антошкино — посёлок в Куйбышевском районе Новосибирской области.
 Антошкино — деревня в Селтинском районе Удмуртской Республики.